Exit (von lateinisch exitus „Herausgehen“) steht für:

 Exit, englisch für „(Not-)Ausgang“, siehe Erschließung (Gebäude)
 Exit (Schweiz), rechtlich unabhängige Vereine für Sterbehilfe
 Exit-Deutschland, Neonazi-Aussteiger-Organisation
 Exit, Ausstieg eines Kapitalgebers aus einem Unternehmen, siehe Wagniskapital #Exit
 Exit-Gletscher, Alaska

Werktitel:
 Exit (Zeitschrift), Monatsmagazin in Nordrhein-Westfalen
 Exit (Festival), größtes Musikfestival Serbiens
 Exit (Hörspiel), deutsches Hörspiel von Michael Lentz (2005)
 Exit, Studioalbum des österreichischen Hip-Hoppers Chakuza (2014)
 Exit – Das Spiel, Spieleserie vom Kosmos-Verlag
 Exit!, kapitalismuskritische Zeitschrift

Filme:
 Exit … Nur keine Panik, österreichischer Film von Franz Novotny (1980)
 Exit (1985), italienischer Kurzfilm von Pino Quartullo und Stefano Reali
 Exit – Ausgang ins Nichts, US-amerikanischer Film von Wes Craven (1985)
 Exit – Die Apocalypse in Dir, französischer Film von Olivier Megaton (2000)
 Exit (2006), schwedischer Film von Peter Lindmark
 Exit (2019), südkoreanischer Film von Lee Sang-geun
 Exit (2020), Film von Erol Yesilkaya und Sebastian Marka
 Exit (Fernsehserie), norwegische Fernsehserie (2019–2021)

Siehe auch:
 Exit-Bag (medizinisches Hilfsmittel)
 Brexit (Großbritanniens Austritt aus der EU)